Парк імені Пушкіна — назва парків у різних населених пунктах України.

 Парк імені Пушкіна — парк у місті Києві.
 Парк імені Пушкіна — парк у місті Болграді.

Парки